O Campeonato Carioca de Basquete de 2001 foi uma competição brasileira de basquete organizada pela Federação de Basquetebol do Estado do Rio de Janeiro.

Fase de Classificação

Fase Final

Final

Classificação Final

Ver também 
 Novo Basquete Brasil

Ligações Externas 
Site Oficial da BasketRio

2001
Basquetebol de 2001 no Brasil